Daniel Tiselius kan syfta på:

* Daniel Tiselius (1682–1744), svensk präst
 Daniel Tiselius (1880–1952), svensk sjömilitär